Il doppio del torneo di tennis Tenerife Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Tenerife Challenger 1993, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1993, è stato vinto da Ģirts Dzelde e Andrej Merinov (tds n. 3). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Jonas Björkman e Michael Mortensen (tds n. 4) con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di Serie

  Richard Matuszewski /  John Sullivan (semifinali)
  Xavier Daufresne /  Dick Norman (quarti di finale)

  Ģirts Dzelde /  Andrej Merinov (campioni)
  Jonas Björkman /  Michael Mortensen (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Tenerife Challenger 1993